Il doppio del torneo di tennis Gaz de France Stars 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Jennifer Russell e Mara Santangelo che hanno battuto in finale Nuria Llagostera Vives e Marta Marrero 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Jelena Kostanić /  Claudine Schaul (quarti di finale)
 Lisa McShea /  Tetjana Perebyjnis (primo turno)

 Tathiana Garbin /  Tina Križan (primo turno)
 Olga Blahotová /  Gabriela Navrátilová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gaz de France Stars 2004